Га́рри Кент Машарелли (; 13 ноября 1934, Бронкс, штат Нью-Йорк, США — 19 июля 2016, США) — американский кинорежиссёр, актёр, кинопродюсер и сценарист. Наиболее известными его режиссёрскими работами являются такие фильмы, как «За бортом», «Красотка», «Сбежавшая невеста», «День святого Валентина», «Дневники принцессы», «Старый Новый год» и «Несносные леди».

Биография 
Гарри Маршалл родился в Бронксе в семье режиссёра Энтони Уоллеса и учительницы чечетки Марджори Ирен.

Учился в средней школе Де Витта Клинтона и в Северо-западном университете, где он вел спортивную колонку для The Daily Northwestern и был членом братства Альфа-Тау Омега.

Маршалл начал свою карьеру в качестве автора шуток для таких комиков, как Джои Бишоп и Фил Фостер и сценариста «The Tonight Show» с Джеком Пааром.

В начале 60-х годов Маршалл начинает работать с писателем Джерри Белсоном. Вместе они пишут сценарии для различных телешоу, например, для Шоу Люси и адаптируют пьесу Нила Саймона «Странная парочка» () для телевидения.

В 70-х годах Гарри Маршалл начинает работать один. Появляются такие сериалы, как «Счастливые дни» (), «Лаверна и Ширли» () главную роль в котором сыграла его сестра Пенни, «Морк и Минди» ().

В 80-х Маршалл подружился с Гектором Элизондо, который появляется во всех фильмах режиссёра, начиная с дебютной картины «Молодость, больница, любовь».

Маршалл скончался 19 июля 2016 года на 81-м году жизни в больнице в городе Бербанк (штат Калифорния). Об этом сообщила во вторник его агент Мишель Бега.

По её словам, причиной смерти режиссёра стали осложнения от воспаления лёгких. Перед этим он перенёс инсульт.

Избранная фильмография

Актёрские работы 
 1992 — Их собственная лига / A League of Their Own — Уолтер Харви
 1999 — Нецелованная / Never Been Kissed — мистер Ригфорт
 2002 — Детектив Монк / 1 сезон 13 серия 
 2002 — Страна чудаков / Orange County — Артур Гантнер
 2009 — Ведьмина гора / Race to witch mountain
 2010 — Луи / Louie — Ларс Тардиган, владелец CBS

Режиссёрские работы 

 1982 — Молодость, больница, любовь / Young Doctors in Love
 1984 — Парень из «Фламинго» / The Flamingo Kid
 1986 — Ничего общего / Nothing in Common
 1987 — За бортом / Overboard
 1988 — На пляже / Beaches
 1989 — Лотерея / The Lottery
 1990 — Красотка / Pretty Woman
 1991 — Фрэнки и Джонни / Frankie and Johnny
 1994 — Райское наслаждение / Exit to Eden
 1999 — Сбежавшая невеста / Runaway Bride
 2001 — Дневники принцессы / The Princess Diaries
 2004 — Дневники принцессы 2: Как стать королевой / Princess Diaries 2, The
 2004 — Модная мамочка / Raising Helen
 2007 — Крутая Джорджия / Georgia Rule
 2010 — День Святого Валентина / Valentine’s Day
 2011 — Старый Новый год / New Year’s Eve
 2016 — Несносные леди / Mother’s Day

Oзвучивание 
 2004 — Отец прайда / Father of the Pride
 2005 — Цыплёнок Цыпа / Chicken Little

Примечания

Ссылки 
 Интервью Гарри Маршалла

Киноактёры США
Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета